Naajaarnerit bezeichnet:
 Naajaarnerit (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajaarnerit (Bucht), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland